San Miguelito ist der Name folgender Orte:

 San Miguelito (Chiquitanía), Gemeinde in der Region Chiquitanía, Bolivien
 San Miguelito (Tungurahua), Ortschaft und Parroquia rural im Kanton Santiago de Píllaro der ecuadorianischen Provinz Tungurahua
 San Miguelito (Francisco Morazán), Gemeinde in Honduras
 San Miguelito (Intibucá), Gemeinde in Honduras
 San Miguelito (Guanajuato), Gemeinde in Mexiko
 San Miguelito (Guerrero), Gemeinde in Mexiko
 San Miguelito (Querétaro), Gemeinde in Mexiko
 San Miguelito (Nicaragua), Stadt in Nicaragua
 San Miguelito (Panama), Stadt in Panama